Mampel steht für:
 Friedrich Mampel (1839–1911), deutscher Landwirt und Politiker
 Siegfried Mampel (1913–2002), deutscher Jurist
Siehe auch:
 Mämpel
 Mampell